Wilhelm Gustloff har flere betydninger:

 Wilhelm Gustloff (person) – lederen af nazistparti i Schweiz (NSDAP)
 Wilhelm Gustloff (skib) – et tysk skib, som sank i 1945